Molti compositori durante il Rinascimento composero delle messe intitolate Missa de beata Virgine. Fra le più famose si ricordano quelle di:

Missa de beata Virgine (Josquin) di Josquin Des Prez;
Missa de beata Virgine (La Rue) di Pierre de La Rue;
 Missa de beata Virgine (Palestrina) di Giovanni Pierluigi da Palestrina;
Missa de beata Virgine (Morales) di Cristóbal de Morales
Missa de beata Virgine (Brumel) di Antoine Brumel
Missa de beata Virgine (Victoria) di Tomás Luis de Victoria